Kapelhoek (Roeselare), een kerkdorpje bij Beveren
Kapelhoek (Zulte), een wijk van Zulte